kroczek (ryba)
 kroczki (łyżwiarstwo figurowe)